

Aviazione 
 Phase 3 Eclipse – aeromobile della Phase 3 Aircraft

Musica 
 Phase III – album degli Osmonds del 1972
 Phase 3: Thrones and Dominions – album degli Earth del 1995
 Phase Three – album dei Riverdales del 2003

Teatro 
 Phase 3 Productions – compagnia teatrale statunitense